Мелани Рене (Мел) Шлангер (, в замужестве — Райт (); род. 31 августа 1986 года, Намбор, Квинсленд, Австралия) — австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, двукратная чемпионка мира в эстафетах. Специализировалась в плавании вольным стилем на дистанциях 100 и 200 метров. Награждена медалью ордена Австралии (OAM).

Дебютировав в составе сборной страны на чемпионате мира по водным видам спорта в 2007 году, она выиграла золотую медаль в эстафете.

Участвовала в двух Олимпийских играх и завоевала пять олимпийских медалей.

Завершила карьеру после чемпионата мира 2015 года.

В 2014 году вышла замуж за австралийского пловца, участника Олимпийских игр 2012 года . В феврале 2017 года Мелани родила дочь Мэдисон.

Результаты на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию